Alexandre Cornaire (né le  à Gap) est un joueur français de hockey sur glace. Il porte le maillot des Rapaces floqué du numéro 10. Il est capitaine de l'équipe depuis la saison 2012/2013 jusqu'à sa retraite sportive à la fin de la saison 2015.

Carrière de joueur 

Dans l'équipe première de Gap depuis 2002, Alexandre Cornaire a fait toute sa formation dans le club des Hautes-Alpes. Dès sa première année, à tout juste 20 ans, il joue aux côtés de Frédéric Roussin-Bouchard, Romain Moussier et Sébastien Vidal. Il est vainqueur de la Division 1 lors de la saison 2008/2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Gap HC|| Ligue Magnus ||22||1||3||4||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || Gap HC|| Ligue Magnus ||24||2||0||2||37||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || Gap HC|| CdF ||2||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 || Gap HC || Ligue Magnus ||26||5||3||8||20|| 6 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2005-2006 || Gap HC || Ligue Magnus ||18||3||0||3||16|| 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2005-2006 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2006-2007 || Gap HC || Division 1 ||25||5||7||12||46||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2006-2007 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||31||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2006-2007 || Gap HC|| CdL ||3||0||1||1||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2007-2008 || Gap HC || Division 1 ||23||7||2||9||69|| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| 2007-2008 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2007-2008 || Gap HC|| CdL ||2||0||0||0||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2008-2009 || Gap HC || Division 1 ||24||5||4||9||70|| 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2008-2009 || Gap HC|| CdF ||3||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2008-2009 || Gap HC|| CdL ||6||1||0||1||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2009-2010 || Gap HC || Ligue Magnus ||26||1||2||3||58|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2009-2010 || Gap HC|| CdL ||6||0||0||0||8|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2010-2011 || Gap HC || Ligue Magnus ||26||1||3||4||30|| 5 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2010-2011 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2010-2011 || Gap HC|| CdL ||6||0||2||2||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2011-2012 || Gap HC || Ligue Magnus ||25||1||3||4||14|| 9 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2011-2012 || Gap HC|| CdF ||1||0||0||0||2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Gap HC|| CdL ||6||1||0||1||6|| 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2012-2013 || Gap HC || Ligue Magnus || 21|| 0|| 3|| 3|| 26|| 3|| 0 || 0 || 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Gap HC|| CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Gap HC|| CdL || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Gap HC|| CdF || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2013-2014 || Gap HC|| CdL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Gap HC || Ligue Magnus || 25|| 0|| 3|| 3|| 30|| 8|| 1|| 0|| 1|| 16

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Gap
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Défenseur de hockey sur glace